Латеранский собор: название ряда поместных и вселенских соборов, проходивших в Латеранской базилике или в вблизи Латеранского дворца.

 Латеранский собор (649)
 Латеранский собор (1059)

Вселенские соборы Католической церкви:

 Первый Латеранский собор
 Второй Латеранский собор
 Третий Латеранский собор
 Четвёртый Латеранский собор
 Пятый Латеранский собор